Габриэлла Палтрова (, род. 22 июня 1991 года, Чикаго, штат Иллинойс, США) — американская порноактриса, стриптизёрша и эротическая фотомодель, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась в 1991 году в Чикаго (штат Иллинойс) в семье еврейского, армянского и русского происхождения. Начала карьеру в индустрии развлечений для взрослых в 2009 году, вскоре после 18-летия, в качестве стриптизерши в чикагском клубе. Дебютировала как порноактриса два года спустя, в сентябре 2011 года, в возрасте 20 лет.

Снималась для таких студий, как New Sensations, Girlfriends Films, Hustler, Evil Angel, Bang Bros, Brazzers, Reality Kings, Jules Jordan Video и Naughty America, чередуя съёмки с работой в качестве эротической фотомодели для различных изданий.

В 2015 году получила премию AWN Awards за лучшую лесбийскую сцену за фильм Gabi Gets Girls совместно с Реми Лакруа.

На 2022 год снялась более чем в 410 фильмах.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Стриптизёрши